Мажор ( — больший, также, старший):
 Мажор — один из основных видов музыкального лада.
 «Мажор» (сленг) — представитель «золотой молодёжи >>
 «Мажор» — российский телесериал 2014 года.
 Мажор (старшина, ) — унтер-офицерское звание в Вооружённых силах Франции.

Имена 
 Мажор, Лео (1921—2008) — канадский военный, освободитель г. Зволле в Нидерландах.

Топонимы 
 муниципалитеты в Бразилии:
 Мажор-Виейра
 Мажор-Жерсину
 Мажор-Изидору
 Мажор-Салис

См. также 
 Майор

Примечания